Селенат бериллия — неорганическое соединение, 
соль металла бериллия и селеновой кислоты с формулой BeSeO,
бесцветные кристаллы,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Растворение гидроксида бериллия в растворе селеновой кислоты:

Физические свойства 
Селенат бериллия образует бесцветные кристаллы.

Образует кристаллогидраты состава BeSeO•4HO и BeSeO•2HO.

Химические свойства 
 Кристаллогидрат теряет воду при нагревании:

 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 

бериллия